Wilhelm Peters (1815–1883) német természettudós
 Wilhelm Peters (1851–1935) norvég festő
 Wilhelm Peters (1880–1963) osztrák pszichológus
 Wilhelm Peters (1901–1941) német labdarúgó-játékvezető